Сантьяго-Искуинтла:

 Сантьяго-Искуинтла — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Наярит.
 Сантьяго-Искуинтла — муниципалитет в Мексике, штат Наярит, с административным центром в одноимённом городе.